Żuków (gromada w powiecie bychawskim) (lubelski/bychawski)
 Żuków (gromada w powiecie przysuskim) (radomski/przysuski)
 Żuków (gromada w powiecie włodawskim)